

Geografia 
 Seda – città della Lituania
 Sèdá Xiàn (contea di Sêrtar) — contea della Cina
 Persone  
 Prenome 
 Seda Aznavour (1947) – attrice e cantante francese
 Seda Erdoğan (1987) – ex cestista turca
 Seda Noorlander (1974) – ex tennista olandese
 Seda Nur İncik (2000) – calciatrice turca
 Seda Tutchaljan (1999) – ginnasta russa di origini armene
 Seda Uslu (1983) – ex pallavolista turca

 Cognome 
 Dori Seda (1951 – 1988) – fumettista statunitense
 Heriberto Seda (1967) – serial-killer statunitense
 Jan Šeda (1985) – calciatore ceco
 Jonathan "Jon" Seda(1970)  – attore e pugile statunitense
 José Manuel Seda''' (1968) –  attore spagnolo